De Montenegrijnse voetbalbeker 2014–2015 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2014–2015) was de negende editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 20 mei 2015 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar FK Mladost Podgorica in de eindstrijd met 2-1 (na verlenging) won van OFK Petrovac. Die club won zo voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de nationale beker en plaatste zich op basis hiervan voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2015/16. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2014/15

2015
Bekervoetbal 2014/15